Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Memphis Open 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. Februar 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)